Seko steht für:

 Seko (Landmaschinenhersteller), einen Landmaschinenhersteller
 Seko (Sprache), Sprache auf Sulawesi, Indonesien

Seko oder Sekō ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumu Seko (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Hiroshige Sekō (* 1962), japanischer Politiker (LDP, Hosoda-Faktion)
 Nodoka Seko (* 1991), japanische Sprinterin
 Tatsuki Seko (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Toshihiko Seko (* 1956), japanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Seco
 Secco